Reux (België), een gehucht in Conneux, deelgemeente van de Belgische stad Ciney
Reux (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk